Дмитрий Михайловский:
 Михайловский, Дмитрий Лаврентьевич (1828—1905) — поэт, переводчик.
 Михайловский, Дмитрий Фёдорович (1904—1946) — советский военачальник, изменник родины.